Nanne Sluis (roeier) (1983), Nederlands-Antilliaans roeier
 Nanne Sluis Pzn. (1834 - 1925), Nederlands zadenhandelaar en politicus